Cobbett ist der Name von
 Edward John Cobbett (1815–1899), englischer Maler
 Walter Willson Cobbett (1847–1937), britischer Schriftsteller
 William Cobbett (1763–1835), britischer Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
Cobet

"